Теофіла Шишковська (*бл. 1607 — 1645) — представниця українського магнатського і князівського роду.

Життєпис 
Молодша дитина Костянтина Вишневецького, белзького воєводи, і Урсули Мнішек. Народилася близько 1607 року або трохи пізніше. Виховувалася у католицькій вірі.

У 1622 або 1623 році втратила матір. Невдовзі стала третьою дружиною войницького каштеляна Петра Шишковського. Подружнє життя не склалося, в чому Шишковський звинувачував свою дружину (можливо, через зради або відсутність дітей). Це стало відомо загалу 1641 року під час поховання батька і брата Теофіли — Костянтина і Юрія. На другий день після поховання Петро Шишковський «в розмові назвав свою дружину немилим словом для вух і для дому Вишневецьких». Слуги Яреми Вишневецького, незважаючи на те, що князь «не приклався до меча» і не прийняв ті слова собі за образу, кинулися до бійки. В результаті загинуло 5 слуг Вишневецького. В подальшому було докладено багато зусиль для відновлення взаємної згоди.

Померло подружжя у квітні 1645 року, можливо, внаслідок епідемії. Відомо про жалобний панегірик про­повідника і дефінітора Польської провінції ордену бернардинів Яна Людвіка Скробковича на смерть Теофіли та її чоловіка. Поховано в Вавельському костелі Кракова.

Джерела 
 Radziwiłł A. S. Pamiętnik o dziejach w Polsce. — Warszawa, 1980. — T II (1637—1646). — S. 248—249.
 Czamańska I. Wiśniowieccy. Monografi a rodu. Poznań, 2007. S. 161

Вишневецькі